Чанчкери () или Бенчаху ( или Пянчаху) — село . Население по сведениям 1989 года отсутствует.

Население 
По данным 1959 года в селе жило 50 жителей, в основном армяне и грузины. В 1989 году в селе население отсутствовало.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гагрского муниципалитета